

События 
 Консулы цезарь Магн Деценций и Павел; император Констанций II (V раз) и цезарь Констанций.
 Ок.352 — Юлиан выслан из Константинополя в Никомедию, где встретил Максима Эфесского.
 352—366 — папа Либерий.
 Поражение и казнь Жань Миня.
 Сяньбийцы образуют государство Цянь-Янь. Муюн Цзюнь принял титул императора Янь.

Родились 
 Рав Аши — вавилонский еврейский учёный раввин-аморай.

Скончались 
 Жань Минь — китайский военачальник периода Шестнадцати царств в Китае.
 13 апреля — Юлий I (папа римский), епископ Рима.

См. также